Gleerup ist der Familienname folgender Personen:

 Asmund Gleerup (1809–1865), dänischer Lehrer und Politiker
 Christian Gleerup (1800–1871), dänisch-schwedischer Buchhändler und Verleger
 Fritz Gleerup (1902–1973), dänischer Tennisspieler
 Jacob Deichmann Gleerup (1834–1914), schwedischer Buchhändler und Verleger

Gleerup steht für:

 den schwedischen Verlag Gleerups utbildning (früher CWK Gleerups)